Высотное здание Цзыфэн (), также известное как Финансовый центр Наньцзин-Гринлэнд () — сверхвысокое здание, в котором размещён деловой центр города Нанкин (КНР). Высота здания — 450 метров (1480 футов). Занимает 12-е место в мире, 9-е в Азии и 4-е в Китае среди небоскрёбов по высоте (на август 2015 года). Строительство окончено в 2009 году.

Башня смешанного использования — в здании располагаются офисные помещения, нижние этажи оборудованы под магазины, торговые центры и рестораны, также имеется общественная обсерватория.

Здание расположено у озера Сюаньу. На 72 этаже (287 м; 940 футов) имеется смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на город Нанкин и соседнюю реку Янцзы, два озера и горы Нинчжэн.

Галерея

См. также 
 Список самых высоких зданий мира
 Список самых высоких зданий Азии
 Список самых высоких зданий Китая

Примечания

Ссылки 

Нанкин
Небоскрёбы Нанкина
Небоскрёбы высотой от 450 до 499 метров
Небоскрёбы, построенные в 2009 году
Skidmore, Owings and Merrill